Кубок УЛЕБ 2002/2003 — это был первый Кубок Европы (второй по значимости клубный турнир на континенте) под эгидой УЛЕБ, в котором принимало участие 24 команды. Финал прошёл 15 апреля и 24 апреля, первая игра в Валенсии, Испания ответная в Ново-Место, Словения.

Команды участники турнира 2002/2003

Групповой этап

Group A

Group B

Group C

Group D

Плей-Офф

1/8 финала 
Первые игры состоялись 4 февраля, ответные 11 февраля

1/4 финала 
Первые игры состоялись 25 февраля, ответные 4 марта

1/2 финала 
Первые игры состоялись 18 марта, ответные 25 марта

Финал 

Final MVP — Деян Томашевич (Памеса)

Ссылки 
 Официальный сайт EuroCup
 Сайт Евробаскет

Кубок Европы УЛЕБ
2003 год в баскетболе
2002 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу